Il diario del vampiro (The Vampire Diaries) – serie di romanzi di Lisa J. Smith
Il diario del vampiro (Vampire Journals) – film del 1997 diretto da Ted Nicolaou